«Единочество» — цикл альбомов рок-группы «ДДТ»:
 2002 — Единочество. Часть I
 2003 — Единочество. Часть II. Живой